Вітрі́-ла-Віль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на схід від Парижа, 15 км на південний схід від Шалон-ан-Шампань.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 129 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 357,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вітрі-ла-Віль на сайті французького Національного інституту географії
 Вітрі-ла-Віль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вітрі-ла-Віль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вітрі-ла-Віль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вітрі-ла-Віль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Марна